El Gran Premio de Australia de Motociclismo de 1994 fue la primera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 25 al 27 de marzo de 1994 en el Eastern Creek Raceway.

Video 
www.youtube.com/watch?v=1ZGRflNCUgs

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1994
Grandes Premios de motociclismo 1994
Australia en 1994